— монотипный род цветковых растений семейства Бурачниковые (Boraginaceae), содержащий единственный вид .

Род был назван в честь британского натуралиста Джона Эллиса (1710—1776) его современником и коллегой Карлом Линнеем.

Естественный ареал находится в Северной Америке.

Однолетние травянистые растения, от 10 до 40 см высотой. Нижние листья супротивные, верхние — чередуются. Листовые пластинки покрыты волосками.

Цветки маленькие, размером около 6 мм, сидят на тонких и коротких черешках, размещающихся в листовых пазух. Каждый цветок имеет пять белых или светло-голубых лепестков, сросшихся у основания и формирующих трубку; лепестки могут быть усеяны пятнами фиолетового цвета.

Таксономия 
, 1763, Sp. Pl. (ed. 2), 2: 1662.

Один общепризнанный вид:

, 1763, Sp. Pl. (ed. 2), 2: 1662.

Синонимы
 , 1753, Sp. Pl. 1: 160.
 , 1753, Sp. Pl. 2: 231.
 , 1913, Ill. Fl. N. U.S. (Britton & Brown), ed. 2. 3: 67.
 , 1913, Pflanzenr. IV, 251: 39.
 , 1818, Gen. N. Amer. Pl. [Nuttall]. 1: 118.
 , 1932, Bull. Torrey Bot. Club

Примечания

Ссылки 
 

Водолистниковые
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Монотипные роды растений